

Patronymes 
Ouspenski (masculin ; ) ou Ouspenskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Ouspenski (1937-), philologue russe ;
 Edouard Ouspenski (1937-2018), écrivain russe ;
 Fiodor Ouspenski (1845-1928), historien russe ;
 Gleb Ouspenski (1843-1902), écrivain russe ;
 James Victor Ouspenski (1883-1947), mathématicien russe ;
 Léonide Ouspensky (1902-1987), iconographe ;
 Lyoubov Ouspenskaïa (née en 1954), chanteuse russe et américaine ;
 Maria Ouspenskaïa (1876-1949), actrice russe ;
 Piotr Ouspenski (1878-1947), philosophe russe ;
 Sergueï Ouspenski (1958-), pilote de rallyes russe.

Autres 
 Cathédrale Ouspenski à Helsinki (Finlande).

Patronyme russe